Wiesner steht für:

 Wiesner (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Wiesner (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land